El término Olveira puede hacer referencia a los siguientes términos:

 Olveira (Dumbría), parroquia civil del municipio de Dumbría, provincia de La Coruña, España.
 Olveira (Riveira), parroquia civil del municipio de Riveira, provincia de La Coruña, España.